Die Pakistan Super League 2016 war die erste Saison der im Twenty20-Format ausgetragenen Pakistan Super League für pakistanische Cricket-Franchises. Sie fand vom 4. bis 23. Februar 2016 statt. Das Finale gewannen die Islamabad United  mit 6 Wickets gegen die Quetta Gladiators.

Vorgeschichte 
An der Pakistan Super League nahmen in der ersten Saison 5 Teams teil. Da es die erste Ausgabe der Liga war, wurden die Rechte für die Teams in einer Auktion vom pakistanischen Cricket Board versteigert. Die Franchiserechte wurden im Dezember 2015 in Karatschi für ca. 93 Millionen US-Dollar für eine Laufzeit von 10 Jahren vergeben. Es gab 7 Firmen, die an der Auktion teilnahmen. Den höchsten Zuschlag für ein Franchise bekam die ARY Group für die Rechte am Karatschi Franchise für 2,6 Millionen US-Dollar.

Franchises

Austragungsorte 

Wegen des Anschlages auf das Sri Lanka Team 2009 werden aus Sicherheitsgründen viele Spiele der pakistanischen Mannschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgehalten. 15 der 25 Matches wurden im Dubai International Cricket Stadium abgehalten, die restlichen 10 im Sharjah Cricket Stadium.

Resultate

Gruppenphase 
 Tabelle
Die ersten vier nach der Vorrunde qualifizieren sich für die Playoffs.

Playoffs

Halbfinale 1

Halbfinale 2

Vorschlussrunde

Finale

Statistiken 
Die folgenden Cricketstatistiken wurden bei diesem Turnier erzielt.

Einzelnachweise 

Pakistan Super League
Cricket-Wettbewerb in den Vereinigten Arabischen Emiraten